

Sigle 
 Cadastral Markup Language – formato dati per lo scambio di dati cartografici relativi al catasto
 Cement Mortar Lining – tecnologia no dig
 Chemical Markup Language – formato dati per la gestione dell'informazione chimica
 Chronic Myelogenous Leukemia – leucemia mieloide cronica
 Combined Membership List – iniziativa web per la matematica
 Congregazione dei Missionari Libanesi – istituto religioso maschile di diritto patriarcale
 Context Modeling Language – Linguaggio di modellazione del contesto

Codici 
 CML – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Camooweal (Australia)
 cml – codice ISO 639-3 della lingua campalagian